Szumowska ist der Familienname folgender Personen:

Antoinette Szumowska-Adamowska (1868–1938), polnische Pianistin und Musikpädagogin
Małgorzata Szumowska (* 1973), polnische Filmregisseurin